A70 steht für:
 FAW Junpai A70, chinesische Limousine
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Yaunde-Fang-Sprachen

A70, A 70 oder A-70 bezeichnet folgende Autostraßen:
 Bundesautobahn 70, Autobahn in Deutschland
 Autovía A-70, Autobahn in Spanien
 eine Fernstraße in Schottland, siehe A70 road

A70